— железнодорожная станция, расположенная в городе Кавасаки префектуры Канагава и управляемая East Japan Railway Company (JR East). Станция была открыта 10 июля 1872 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Статистика 
В среднем в 2010 году через станцию проходило 185 300 пассажиров в день. Станция находится на 12 месте по загруженности среди всех станций JR East и на 2 месте среди станций префектуры Канагава.

Окрестности станции 
С западной стороны станция соединена с торговым центром «Lazona Kawasaki Plaza», с восточной стороны с торговым центром «Kawasaki BE». В окрестностях станции также расположено множество других коммерческих построек: Универмаг More-s, магазин техники Yodobashi Camera, универмаг Tokyu Hands и другие.

Станция Кэйкю-Кавасаки компании Keikyu Corporation расположена к северо-востоку.

Близлежащая станция

Ссылки 
 Информация по станции